Thomandersia är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Thomandersia ingår i familjen Thomandersiaceae. 

Thomandersia är enda släktet i familjen Thomandersiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plisterordningen
Thomandersia